Den Familiennamen Kozlik tragen: 

 Adolf Kozlik (1912–1964), österreichisch-amerikanischer Ökonom und Rechtswissenschaftler
 Sergej Kozlík (* 1950), slowakischer Politiker

Siehe auch: 
 Kosslick